Тараски —  село на Украине
 Тараски — одно из названий индейского народа Мексики пурепеча, создавшего государство Тараско.